Weil (také Weill nebo Weyl) může znamenat 

místopisné jméno
 Weil der Stadt, malé město v Německu
 Weil (řeka) v Hesensku v Německu
Weil am Rhein, město na západě Německa v zemském okrese Lörrach na řece Rýn 

příjmení
 André Weil (1906-1998), francouzský matematik ze skupiny Bourbaki
 Gert Weil Wiesenborn (* 1960), chilský atlet německého původu
 Jiří Weil (1900-1959), český spisovatel
 Liza Weil (* 1977), americká herečka
 Mathilde Weil (1872-1942), americká redaktorka, literární agentka a portrétní fotografka
 Simone Weilová (1909-1943), francouzská filosofka
 Šraga Weil (František Ferdinand Weil; 1918-2009), izraelský výtvarník
 Tia Weil (1721-1805), německý rabín, narozený v Praze

Weill 
 Kurt Weill (1900-1950), německý hudební skladatel;

Weyl
 Hermann Weyl (1885-1955), německý matematik;

Německá příjmení
Židovská příjmení